Rosella steht für:

 Rosella (Giambattista Basile), Märchen aus Giambattista Basiles Pentamerone
 Rosella (Schiff), Fährschiff der Reederei Viking Line
 die englischsprachige Bezeichnung für die Papageiengattung Plattschweifsittiche
 Rosellasittich, eine Art der Plattschweifsittiche
 den Hauptcharakter des Computerspiels King’s Quest IV: The Perils of Rosella

Rosella ist ein weiblicher Vorname.

Namensträger:

 Rosella Hightower (1920–2008), US-amerikanische Balletttänzerin
 Rosella Sensi (* 1971), Präsidentin des Fußballklubs AS Rom
 Rosella Thorne (1930–2022), kanadische Sprinterin

Siehe auch:
 Roselle